ACO peut faire référence à :
 Action catholique ouvrière, un mouvement chrétien français ;
 Action chrétienne en Orient, une association française qui œuvre auprès des Églises protestantes au Moyen-Orient ;
 Ant Colony Optimization, la métaheuristique d'optimisation inspirée du comportement des fourmis ;
 aconitase, une lyase qui catalyse la production d'isocitrate ;
  ;
 Automobile Club de l'Ouest, l'organisateur de la fameuse course des 24 Heures du Mans, selon la liste des fédérations de compétition automobile ;
 Assassin's Creed Origin, jeux vidéo de la franchise des Assassin's Creed d'Ubisoft sorti le .
 Agrocampus Ouest, une école d'agronomie, en France.

Aco peut faire référence à :
 Aco, une chanteuse de J-pop ;
 Aco, un district de la province de Concepción au Pérou ;
 .aco, une extension de nom de fichier.